L'aire urbaine de Bourg-en-Bresse est une aire urbaine française centrée l'unité urbaine de Bourg-en-Bresse. Composée de 68 communes, elle compte  au .

Données générales 
L'aire urbaine de Bourg-en-Bresse est composée de 68 communes. Ses  font d'elle la  urbaine de France et la  du département. Avec les  de son unité urbaine, elle constitue une grande aire urbaine.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département :

Composition 
L'aire urbaine de Bourg-en-Bresse est composée des soixante-huit communes suivantes :

Évolution démographique

Voir aussi

Articles connexes 
Données générales
 Aire urbaine
Données relatives au département
 Communes de l'Ain

Liens externes 
 Données statistiques relatives à l'aire urbaine de Bourg-en-Bresse

Notes et références

Notes

Références 

Bourg-en-Bresse